Stahly ist der Familienname folgender Personen:

 François Stahly (1911–2006), deutsch-französischer Bildhauer
 György Stáhly (1809–1846), ungarischer Arzt und Chirurg 
 Ignácz Stáhly (1787–1849), ungarischer Arzt und Chirurg